Desa Sendangmulyo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sendangmulyo (administrativ by i Indonesien, Yogyakarta), 
 Desa Sendangmulyo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,94, long 111,03), 
 Desa Sendangmulyo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,85, long 111,32), 
 Desa Sendangmulyo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,99, long 111,33), 
 Desa Sendangmulyo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,64, long 111,54), 
 Desa Sendangmulyo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,71, long 111,56), 
 Desa Sendangmulyo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,82, long 111,45), 
 Desa Sendangmulyo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,74, long 111,66), 

Robotskapade Indonesienförgreningar